Bruno Galoti Orlandi (Santos, 5 de agosto de 1983) é advogado, professor universitário e político brasileiro. Vereador no município de Santos assumiu o cargo em 1° de janeiro de 2017. Exerceu, em Santos, os cargos de Secretário Adjunto de Segurança (2013-2016) e Conselheiro Tutelar (2009-2012).

Biografia

Início e formação 

Durante o período escolar frequentou a tradicional Escola Estadual Marquês de São Vicente e o Colégio Integrado Marza. Na época da Universidade, trabalhou durante seus estudos, concluindo a graduação do curso Direito na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) em 2005.

Em 2007 fez sua Especialização em Direito Processual Penal na Escola Paulista da Magistratura (EPM), além da Extensão Universitária em Ciências Políticas, no Instituto Legislativo Paulista (ILP). Em 2015 tornou-se Mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Como professor universitário, lecionou para o curso de Direito no Centro Universitário Monte Serrat (Unimonte), entre 2011 e 2012.

Vida Pública 

Aos 25 anos foi eleito para o cargo de Conselheiro Tutelar de Santos, em 2009, com 543 votos, sendo o sexto mais votado no pleito. Neste período, Bruno Orlandi atuou na região da Zona Leste, alcançando a função de Coordenador do Conselho Tutelar da Zona Leste.

Em junho de 2012, candidatou-se nas eleições municipais para vereador em Santos. Disputou a eleição, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com 444 candidatos a vereadores e foi o 27º mais votado na cidade. Em 7 de outubro, obteve 2.127 votos (0,89%) e ficou como 2º suplente do Partido na Câmara Municipal de Santos.

Em novembro de 2012 foi convidado pelo Prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), para assumir o cargo de Secretário Adjunto de Segurança de Santos durante o seu mandato. Foi nomeado para o cargo em 11 de janeiro de 2013.

Em 8 de dezembro de 2014, Bruno Orlandi assumiu a vaga do vereador Sandoval Soares (PSDB), que se licenciou por 5 dias. Durante o período que atuou na Câmara foi responsável por apresentar o Projeto de Lei que declara de Utilidade Pública o Capítulo Santos da Ordem Demolay. Em 16 de março de 2016, o Projeto foi sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) tornando-se a Lei nº 3.251.

Em 2016, se candidatou ao cargo de vereador no município de Santos pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Foi eleito, sendo o 11º mais votado na cidade obtendo 2.823 votos e o 4º mais votado pelo seu partido, além de ser o vereador mais jovem a tomar posse na 31º Legislatura da Câmara Municipal de Santos.

Vereadores de Santos
Alunos da Fundação Armando Álvares Penteado